Cake (gebak), een bepaald soort gebak
Cake (Amerikaanse band), een band uit Californië (Verenigde Staten)
Cake (Nederlandse band), een Nederlandse band uit de jaren 1970
Cake (Flo Rida), een nummer uit 2017
diverse films, waaronder:
Cake (2004) van en met Juwan Chung
Cake (2005) van Nisha Ganatra met Heather Graham en David Sutcliffe uit 2005
Cake: A Wedding Story van Will Wallace met G.W. Bailey en Thomas Calabro uit 2007
Cake (2014), een Amerikaanse film uit 2014
Cake (televisieserie), een televisieserie
Cake (vuurwerk), een bepaald soort vuurwerk;